Chaguaya (Tarija), een plaats in het Boliviaanse departement Tarija
 Chaguaya (La Paz), een plaats in het Boliviaanse departement La Paz